Cuthred (auch Cuthrid, Cuðred, Cuþred, Cuþræd) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Cuth- (=„kundig, bekannt, sicher, ausgezeichnet, freundlich, verwandt“) und -red/-ræd (=„Rat, Weisheit, Glück, Hilfe, Macht“) zusammengesetzt.

Namensträger 

 Cuthred Cwichelming, Unterkönig von Wessex (648–661)
 Cuthred (Wessex), König von Wessex (740–756)
 Cuthred (Kent), König von Kent (798–807)

Männlicher Vorname